Romo et Rømø peuventt faire référence à :

Prénom 
Romo est un prénom notamment porté par :
 Romo Vincent (1908-1989), acteur américain.

Patronyme 

 Claudio Romo (1968-), illustrateur chilien ;
 David Romo (né en 1978), footballeur français ;
 Jorge Romo (1923-2014), footballeur mexicain ;
 Judas José Romo y Gamboa (1779-1855), cardinal espagnol ;
 Rafael Romo (1990-), footballeur vénézuélien ;
 Sergio Romo (1983-), joueur de baseball américain ;
 Tony Romo (1980-), quarterback américain ;
 Toribio Romo González (1900-1928), ecclésiastique mexicain ;
 Ximena Romo (1990-), actrice mexicaine.

Toponyme 

 Rømø, île du Danemark.

Autre 
 Romo acronyme de , mouvement musical des années 1990 résurgence des Nouveaux Romantiques ;

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique